Хилока () — река в Арагоне, Испания, приток реки Халон и часть бассейна реки Эбро. Русло реки протекает по территории провинций Теруэль и Сарагоса. Хилока имеет протяжённость 126 км. Река течёт в северо-восточном направлении от истока в районе Монреаль-дель-Кампо.

Русло 
Местонахождение истока спорно; принято считать, что им является артезианский колодец Фуэнте-де-Селла у подножия Сьерра-де-Альбаррасин в провинции Теруэль. Колодец окружён стеной, построенной итальянским инженером Доминго Феррари. В настоящее время считается, что участок реки между колодцем и Монреаль-дель-Кампо — это останки канала 18 века. От Монреаль река течёт на север, и вблизи Луко де Хилока в неё впадает приток Панкрудо, который берёт начало в Сьерра-де-ла-Костера. Там же находится канал, орошающий небольшую долину недалеко от Дарока.

Хилока течёт из Дарока в северо-восточном направлении мимо Манчонеса, Мореро, Монтона, Мората-де-Хилока, Маруенды и Паракуэльос-де-Хилока до впадения в Халон между Каррамолиной и Калатаюдом.

В честь реки получили свои названия города Мората-де-Хилока, Паракуэльос-де-Хилока, Фуэнтес-де-Хилока, Торремоча-де-Хилока, Велилья-де-Хилока и Вильянуэва-де-Хилока.

История 
В прошлом на берегу реки стояло множество водяных мельниц, но теперь от них остались только руины. Долина Хилока — это древний путь между плато Месета, рекой Эбро и побережьем Леванта. Многие римские мосты сохранились в долине.

Примечания 

Бассейн Эбро
Теруэль
Сарагоса
Реки Испании